6. Mistrzostwa Świata w Boksie Kobiet odbyły się w dniach 9-18 września 2010 w Bridgetown na Barbadosie. 

W imprezie uczestniczyło 306 zawodniczek z 75 krajów. W porównaniu z poprzednimi edycjami mistrzostw nastąpiły zmiany w ilości rozgrywanych kategorii wagowych. W tegorocznym championacie kobiety rywalizowały w dziesięciu kategoriach (poprzednio w trzynastu).

Klasyfikacja medalowa

Medalistki

Występy Polek 
 48 kg -
 1/16: Ewelina Pękalska -  Swietłana Gniewanowa 1:9
 54 kg -
 1/16:  Karolina Michalczuk -  Oksana Korolewa 12:2
 1/8:  Karolina Michalczuk -  Leiryn Flores 14:2
 1/4:  Karolina Michalczuk -  Ayse Tas 9:3
 1/2:  Karolina Michalczuk -  Jelena Sawieliewa 5:14
 57 kg -
 1/16:  Sandra Kruk -  Oksana Korolewa 12:2
 1/8:  Sandra Kruk -  Ashley Brace 17:7
 1/4:  Sandra Kruk -  Yun Kum-ju 6:8
 60 kg -
 1/16:  Karolina Graczyk -  Cindy Orain 6:2
 1/8:  Karolina Graczyk -  Jin Park 18:3
 1/4:  Karolina Graczyk -  Ingrid Egner 8:4
 1/2:  Karolina Graczyk -  Dong Chen 3:12
 64 kg -
 1/16:  Oliwia Łuczak -  Jessica Bouquet 6:3
 1/8:  Oliwia Łuczak -  Wiera Sługina 3:19
 69 kg -
 1/8:  Justyna Sroczyńska -  Savannah Marshall 2:17
 81 kg - 
 1/8: Lidia Fidura -  Inna Szewczenko 9:6
 1/4: Lidia Fidura -  Tímea Nagy 6:12
 +81 kg - 
 1/8: Anna Słowik -  Yuldus Mamatkułowa 3:11

Linki zewnętrzne 
 
 Dokumentacja mistrzostw na stronie amateur-boxing.strefa.pl

2010
2010 w boksie
2010 w Ameryce Północnej
Sport w Bridgetown
Barbados w XXI wieku